Талапты — название населённых пунктов в Казахстане:
 Талапты — село в Коксуском районе Алматинской области.
 Талапты — село в Жуалынском районе Жамбылской области.
 Талапты — село в Таласском районе Жамбылской области.
 Талапты — село в Жетысайском районе Туркестанской области, Атамекенский сельский округ.
 Талапты — село в Жетысайском районе Туркестанской области, Ынтымакский сельский округ.
 Талапты — село в Отырарском районе Туркестанской области.